Гран-при Канады 1977 года — шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 9 октября 1977 года на трассе Моспорт-Парк.

На тренировке перед гонкой попал в тяжёлую аварию и сломал ноги Ян Эшли из «Хескет». Обладатель поула Андретти лидировал до 77 круга, лишь на одном круге уступив лидерство Ханту. Англичанин, выйдя на первое место, тут же выбыл из гонки, врезавшись в своего напарника по команде Йохена Масса. В свою очередь, Андретти сошёл с дистанции за три круга до финиша из-за поломки двигателя. Кругом позже на масле, разлитом из силового агрегата его «Лотуса», поскользнулся и вылетел с трассы Витторио Брамбилла, получивший всё же одно очко за шестое место. Обе «Феррари» не добрались до финиша из-за поломок, а победу в итоге одержал Джоди Шектер, принёсший своей команде «Вольф» третью и последнюю в истории победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-60 Марио Андретти

61 Джеймс Хант

62-77 Марио Андретти

78-80 Джоди Шектер

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1977 году